Роберт Брюс Уэр (; р. Альбукерке, Нью-Мексико, США) — американский политолог.

Биография 
Получил степень бакалавра политических наук в Калифорнийском университете и степень магистра философии в Принстонском университете.

Преподавал в Оксфордском университете, Букингемском университете, университете штата Нью-Мексико. В настоящее время адъюнкт-профессор Университета Южного Иллинойса.

Автор многочисленных статей по философии Гегеля, об американской политике и образовании, о политике и религии на Кавказе. Помимо научных изданий, его статьи были опубликованы в Los Angeles Times, Boston Globe, Chicago Tribune, Christian Science Monitor, San Francisco Chronicle, St. Louis Post-Dispatch,  Moscow Times, Russia Journal, Hindu, Central Asia Caucasus Analyst и других.

Соавтор книги «Dagestan: Russian Hegemony and Islamic Resistance in the North Caucasus» (совместно с российским социологом Э. Ф. Кисриевым).

Ссылки 
 В чем неправа компания «АВС», выпустившая интервью с Басаевым // The National Interest, 18 августа 2005

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Альбукерке
Политологи США
Преподаватели Университета Южного Иллинойса в Эдвардсвилле